Lucero est un nom propre français qui peut faire référence à :

 Lucero, un groupe de rock américain ;
 Lucero (1969-), une chanteuse et actrice mexicaine ;
 Diego Rodriguez Lucero (1440-1508), un prêtre catholique et inquisiteur du Royaume de Castille ;
 Lucero, un quartier du district Latina de Madrid ;
 Lucero, une station du métro de Madrid desservant le quartier du même nom.